Boeotia () este o prefectură greacă, în periferia Grecia Centrală. Reședința sa este Levadeia.

Municipalități și comunități

Boeotia